Ireland steht für:

 Irland, europäischer Inselstaat
 Irland (Insel), die Insel Irland
 Ireland Island North, Insel von Bermuda
 Ireland Island South, Insel von Bermuda
 (5029) Ireland, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ireland, Originaltitel des Romans Schwert und Harfe von Frank Delaney

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ireland (Indiana), im Dubois County
 Ireland (Texas), im Coryell County
 Ireland (West Virginia), im Lewis County

Ireland ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ireland (1901–1966), britischer Boxer
 Andy Ireland (* 1930), US-amerikanischer Politiker
 Anthony John Ireland (* 1957), australischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Melbourne
 Clifford C. Ireland (1878–1930), US-amerikanischer Politiker
 Craig Ireland (* 1997), kanadischer Volleyballspieler
 Dan Ireland (1949–2016), amerikanisch-kanadischer Filmproduzent und Regisseur
 David Ireland (1927–2022), australischer Schriftsteller
 Doug Ireland (1946–2013), US-amerikanischer Journalist und Blogger
 Eduard Ireland (vor 1830–1896), englischer Landschaftsmaler
 Greg Ireland (* 1965), kanadischer Eishockeytrainer
 Innes Ireland (1930–1993), schottischer Rennfahrer
 James Ireland (1895–1986), britischer römisch-katholischer Geistlicher
 Jill Ireland (1936–1990), englische Schauspielern und Produzentin

 Kathy Ireland (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Ken Ireland (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Kylie Ireland (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marin Ireland (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Mike Ireland (* 1974), kanadischer Eisschnellläufer
 Robert E. Ireland (1929–2012), US-amerikanischer Chemiker
 Stephen Ireland (* 1986), irischer Fußballspieler
 Trae Ireland (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor.

Siehe auch:
 Irland (Begriffsklärung)